Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 13 по 19 декабря 2010 года в Таллине (Эстония) и Меркуря-Чуке (Румыния). Победители групп получили право играть в группу B первого дивизиона чемпионата мира 2012 года. Команды, занявшие в группах последние места перешли в третий дивизион чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы, две из Азии и одна из Океании. Сборные Австралии и Исландии пришли из третьего дивизиона, сборные Франции и Польши пришли из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Андер Алькайн
 Защитник:  Виктор Виттон-Меа
 Нападающий:  Николас Ритц

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Эмин ван де Путте
  Андер Алькайн
  Роберт Рооба
  Робин Габори
  Аевар Бьорнссон
  Дакс ван де Вельден

Группа B

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Айден Миллуорд
 Защитник:  Якуб Ванацкий
 Нападающий:  Ли Бонъйин

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мэттью Андерсон
  Лю Вэй
  Аттила Павук
  Ли Бонъйин
  Роберто Глига
  Патрик Когут

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

2010 год в хоккее
Декабрь 2010 года
Спорт в Эстонии в 2010 году
Спорт в Румынии в 2010 году
М*2
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Эстонии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Румынии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей